Milești se poate referi la:

 Localități din România
 Milești - localitate din județul Dolj
 Milești - localitate din județul Vâlcea
 Mileștii de Jos - localitate din județul Bacău
 Mileștii de Sus - localitate din județul Bacău
 Localități din Republica Moldova
 Milești - comună din raionul Nisporeni